Брионес () — многозначное понятие.

Топоним 
 Брионес — муниципалитет в автономном сообществе Риоха (Испания).

Фамилия 
  (Эрнесто Сегундо Аранеда Брионес; 1928—2013) — чилийский политик, член Сената Чили (1973).
  (Виктор Уго Арьяс Брионес; 1913—1979) — чилийский юрист и политик, член Палаты депутатов Чили (1941—1945).
  (род. 1984) — филиппинский тхэквондист, чемпион Игр Юго-Восточной Азии в тяжёлом весе (2009).
 Брионес, Альберто (род. 1996) — мексиканский гребец, серебряный медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в гребле на байдарке на 200 м (2018).
  (род. 1939) — испанский футбольный тренер, и. о. главного тренера «Атлетико Мадрид» (1988, 1989, 1990).
 Брионес, Беатрис (род. 1999) — мексиканская гребчиха, чемпионка Панамериканских игр в гребле на байдарке на 500 м (2019).
  (наст. имя — Эрнесто Клома Брионес; р. 1965) — филиппинский театральный, телевизионный и киноактёр, лауреат премии «Theatre World» (2017), номинант на Премию Лоуренса Оливье (2015) и премию «Драма Деск» (2017) за лучшую мужскую роль в мюзикле.
 Брионес, Инти (род. 1971) — чилийский кинооператор.
  (род. 1968) — мексиканский футболист, чемпион Мексики в составе клуба «Текос» (1994), обладатель Кубка Мексики в составе «Крус Асуль» (1997).
  (1914—2000) — чилийский политик, министр внутренних дел Чили (1973), генеральный секретарь Социалистической партии Чили (1984—1986).
  (род. 1940) — филиппинский экономист и политик, казначей (1998—2001) и министр образования (с 2016) Филиппин.
  — филиппинский кинооператор, лауреат премий Манильского кинофестиваля (2008, 2009), Филиппинской академии кинематографических искусств и наук (2001, 2009) и Киноакадемии Филиппин (2011, 2017).
 Брионес, Лоуэлл (род. 1972) — филиппинский баскетболист, обладатель Кубка Комиссара Филиппинской баскетбольной ассоциации (2001) в составе клуба «Батанг Ред Булл Тандер».
  — испанская визажистка, номинант на премии «Гойя» за лучший грим (2000, 2008).
  (1893—1957) — филиппинский юрист и политик, член Палаты представителей (1919—1930) и Сената Филиппин (1931—1934, 1951—1953), член Верховного суда Филиппин (1945—1949).
 Брионес, Науэль — аргентинский музыкант, номинант на Премию Гарделя Аргентинской палаты продюсеров аудио- и видеозаписей (2019).
  (род. 1941) — кубинский историк, лауреат премии Кубинской академии наук за научно-техническую критическую работу (2005).
 Брионес, Оскар — филиппинский лучник, бронзовый медалист Игр Юго-Восточной Азии в составе национальной сборной (1995).
  (род. 1972) — чилийский баскетболист, игрок национальной сборной, чемпион Чили в составе клубов «Универсидад де Консепсьон» (1995, 1997, 1998), «Депортес Льянкиуэ» (2002, 2003) и «Лисео Миксто» (2007—2009), чемпион Аргентины в составе «Атенас де Кордоба» (1999).
  (род. 1962) — эквадорский политик, депутат Национального конгресса (2002—2004), первая женщина-мэр Портовьехо (2005—2009).
  (1872—1949) — чилийский юрист и политик, член Палаты депутатов (1915—1921) и Сената Чили (1921—1926), министр промышленности, общественных работ и путей сообщения (1918), министр иностранных дел (1924).
 Брионес, Ренанте — филиппинский тяжёлоатлет, бронзовый медалист Игр Юго-Восточной Азии в категориях до 105 кг (2005) и до 94 кг (2009), серебряный медалист в весе до 94 кг (2007).
 Брионес, Роберто (род. 1983) — испанский легкоатлет, чемпион (2011) и серебряный медалист (2012, 2013) Чемпионата Испании по лёгкой атлетике в беге на 400 м, член национальной сборной.
 Брионес, Рональд — малайзийский игрок в дартс, обладатель Азиатского-тихоокеанского кубка Всемирной федерации дартса в составе национальной сборной (2006), чемпион Открытого чемпионата Республики Корея (2009).
  (род. 1953) — мексиканская гимнастка, участница летних Олимпийских игр (1968).
  (род. 1950) — чилийский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1968).
 Брионес, Хорхе (род. 1990) — эквадорский бейсболист, бронзовый медалист Боливарианских игр (2013).
  — эквадорский политик, глава администрации президента Эквадора (с 2018), руководитель Национального секретариата планирования и развития, и. о. вице-президента Эквадора (2018).
  (1916—1973) — чилийский политик, член Палаты депутатов Чили (1941—1945), губернатор провинции Арауко (1945—1949).
  (род. 1963) — мексиканский политик, член Палаты депутатов Конгресса Мексики (2003—2006).
  (род. 1937) — перуанский военный и политический деятель, министр внутренних дел Перу (1991—1997).
  (1802—1889) — жительница Сан-Франциско, землевладелица.
  (род. 1975) — эквадорский футболист, игрок Чемпионата Эквадора в составе клуба «Дельфин».
 Брионес, Эдгар — филиппинский футболист, финалист Кубка Объединённой футбольной лиги Филиппин (2014) в составе клуба «Глобаль».
  (род. 1962) — испанский гребец, чемпион мира по академической греблей в восьмёрках (1983).

  (1773—1837) — испанский военный и политический деятель, военный секретарь Испании (1821, 1837), генерал-инспектор инфантерии (c 1833), брат Луиса Марии Балансата.
  (1775—1843) — испанский военный и политический деятель, военный инженер, начальник штаба армий Галиции (1814—1815) и Андалусии (1823), военный секретарь Испании (1822), генерал-капитан Гранады (1834), генерал-директор Корпуса инженерных войск (c 1835), член Сената Испании (1837—1840).
  (1928—2014) — испанский и американский испанист и литературный критик, профессор Делавэрского университета (1960—1999).
 Гаэте Брионес, Клаудио (род. 1978) — чилийский поэт, лауреат Муниципальной литературной премии Сантьяго (2006).
 Кастровьехо Брионес, Рамон (1904—1987) — испанский офтальмолог.
  (1679 — ок. 1747 или 1756) — испанский военный и государственный деятель, губернатор провинций Коста-Рика (1713—1717) и Никарагуа (1740—1745, 1745—1746).
  (1867—1930) — никарагуанский юрист, поэт и политик, депутат Национального конгресса.
 Морено Брионес, Патрисио (род. 1982) — чилийский фехтовальщик, бронзовый медалист Панамериканского чемпионата в дисциплине рапиры (2006).
 Пелен-Брионес, Катрина — филиппинская гольфистка, чемпионка Игр Юго-Восточной Азии в составе национальной сборной (2013).
 Салинас Брионес, Лусия — австралийский режиссёр-документалист, лауреат премии Австралийского киноинститута за лучший документальный фильм (1991).
  (1905—1964) — испанский художник и поэт.
  (1790—1875) — испанский католический священник, аббат Аббатства св. Доминика Силосского (1832—1835), епископ Сеговии (с 1857).

См. также 
 Брайанс, Ральф (1941—2014) — британский мотогонщик.
 Бринес, Франсиско (род. 1932) — испанский поэт.